Шитиков, Евгений:
 Шитиков, Евгений Александрович (1922—1998) — лауреат Государственной премии СССР, почётный академик Российской академии естественных наук.
 Шитиков, Евгений Петрович (1933—1995) — советский художник, скульптор, график и живописец, реставратор, антиквар.